Luttermann ist der Familienname folgender Personen:

 Werner Luttermann (* 1947), deutscher Geistlicher, Generalvikar des Katholischen Bistums der Alt-Katholiken in Deutschland
 Wilhelm Luttermann (* 1936), deutscher Esperantist